Mystery signifie "mystère" en anglais.

Cinéma 

  (), film chinois de Lou Ye sorti en 2012 ;
 , film chinois de Wu Bing sorti en 2014.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock progressif canadien fondé par Michel Saint-Père.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , EP de  sorti en  ;

 , album de Faye Wong sorti en  ;
 , album de RAH Band sorti en .

Autres 

 , roman de Peter Straub publié en 1990 ;
 , ancien nom de , chaîne de télévision canadienne spécialisée en langue anglaise ;
 , pseudonyme d'un coach américain en séduction pour les hommes.

Voir aussi

Références 

pt:Mistério (desambiguação)